Фуйуа́ () — название нескольких коммун во Франции:

 Фуйуа — в департаменте Сомма.
 Фуйуа — в департаменте Уаза.